Бидненко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Бидненко, Александр Иванович (1920-1945) — Герой Советского Союза.
 Бидненко, Руслан Михайлович (род. 1981) — футболист.

См. также 
 Бедненко